Hühnerbach steht für:

Gewässer:
 Hühnerbach (Bückeburger Aue), rechter Zufluss der Bückeburger Aue, Landkreis Schaumburg, Niedersachsen
 Hühnerbach (Düssel), linker Oberlauf des Eselsbachs, linker Zufluss der Südlichen Düssel am Friedhof Eller, Stadtteil Eller, Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen
 Hühnerbach (Ellebach), rechter Zufluss des Ellebachs bei Rommelsheim, Gemeinde Nörvenich, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen
 Hühnerbach (Eyach), abschnittsweise auch Dorfbach, linker Zufluss der Eyach (zum Neckar) nach Frommern, Stadt Balingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Hühnerbach (Gaißa), linker Zufluss der Gaißa bei Preßfurt, Gemeinde Aicha vorm Wald, Landkreis Passau, Bayern
 Hühnerbach (Gennach), rechter Zufluss der Gennach bei Ummenhofen, Gemeinde Jengen, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Hühnerbach (Glasbach), rechter Zufluss des Glasbachs (rechter Oberlauf des Fischbachs, zur Eschach) nach Königsfeld im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Hühnerbach (Gosenbach), rechter Zufluss des Gosenbachs (zum Roten Main) bei Kleinweiglareuth, Stadt Creußen, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Hühnerbach (Lafnitz), rechter Zufluss der Lafnitz bei Fürstenfeld, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Hühnerbach (Langenordnach), linker Zufluss der Langenordnach (Gutach genannten Oberlaufabschnitt der Wutach) am Unterwirtshaus von Langenordnach, Stadt Titisee-Neustadt, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Hühnerbach (Malzmüllerwiesenteich), Zufluss des Malzmüllerwiesenteichs in Itzehoe, Kreis Steinburg, Schleswig-Holstein
 Hühnerbach (Nussbach), linker Zufluss des Nussbachs (zum Bodensee) bei Deisendorf, Überlingen, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Hühnerbach (Otterbach), linker Zufluss des hier Sägmühlbach genannten Otterbachs (zur Murr vor Murrhardt) bei Mettelbach, Stadt Murrhardt, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Hühnerbach (Rhume), rechter Zufluss der Rhume in Wollershausen, Landkreis Göttingen, Niedersachsen
 Hühnerbach (Rode), rechter Zufluss der Rode (zur Frieda) oberhalb von Sickerode, Landkreis Eichsfeld, Thüringen
 Hühnerbach (Roter Main), rechter Zufluss des Roten Mains bei Schwürz, Stadt Creußen, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Hühnerbach (Rothenbächle), rechter Zufluss des Rothenbächles (zum Hochrhein) bei Rüttene, Gemeinde Murg, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Hühnerbach (Saalach), linker Zufluss der Saalach bei Pfaffenhofen, Stadt Saalfelden am Steinernen Meer, Bezirk Zell am See, Bundesland Salzburg
 Hühnerbach (Schlauchbach), linker Zufluss des Schlauchbachs (periodisch zum Riedgraben, zum Ellerbach, zur Wörnitz) beim Biberhof von Fünfstetten, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Hühnerbach (Schleuse), rechter Zufluss der Schleuse, Landkreis Hildburghausen, Thüringen
 Hühnerbach (Schöttbach), linker Zufluss des Schöttbachs (zum Wölzerbach, zur Mur) an der Schöttlkapelle, Oberwölz, Bezirk Murau, Steiermark
 Hühnerbach (Seeache), linker Zufluss vom Demeljoch der Seeache, in Deutschland Walchen genannt, kurz vor dem Sylvensteinspeicher entlang der österreichisch-deutschen Grenze zwischen den Gemeinden Achenkirch, Bezirk Schwaz, Tirol und Lenggries, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Hühnerbach (Swist), linker Zufluss der Swist bei Altendorf, Stadt Meckenheim, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen; entspringt bei Gelsdorf, Gemeinde Grafschaft, Rheinland-Pfalz
 Hühnerbach (Trierbach), linker Zufluss des Trierbachs bei Bodenbach, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Hühnerbach, einer der Mittellaufnamen des Zelzer Bachs (zum Chamb) von Gleißenberg bis zur Rußmühle von Furth im Wald, Landkreis Cham, Bayern

Orte:
 Hühnerbach, Hühnerbachbühl, Hühnerbachknubel, Siedlungsplätze der Gemeinde Langnau im Emmental, Verwaltungskreis Emmental, Kanton Bern
 Hühnerbach, deutscher Name von Glâmboaca (Glimboka), Siebenbürgen, Rumänien

Siehe auch:
 Hühnerbächle (Kleine Enz), linker Zufluss der Kleinen Enz bei der Agenbacher Sägmühle, Gemeinde Neuweiler, Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Hühnerbächlein, rechter Zufluss der Sulzach bei Oberkemmathen, Gemeinde Langfurth, Landkreis Ansbach, Bayern
 Hühnergraben
 Hünerbach